A sigla AIP pode ser:

 American Institute of Physics
 Associação de Imagem Portuguesa
 Associação Industrial Portuense – antiga designação da Associação Empresarial de Portugal, AEP
 Associação Industrial Portuguesa
 Aeronautical Information Publication

Desambiguações de siglas